Citizen est une police d'écriture sans empattements dessinée en 1986 par Zuzana Licko pour la fonderie Emigre.

Liens externes 
 
 
 

Police d'écriture latine
Police d'écriture sans empattement
Police d'écriture d'Emigre
Police d'écriture créée dans les années 1980